Государственный зоологический охотничий заказник "Гаринский" — заказник площадь 11,4 тысячи гектар на территории Гаринского городского района Свердловской области. Заказник организован 29 мая 1969 года для акклиматизации американской норки. Также в заказнике охраняется популяция бобра, выдры и ондантры.

Примечания 

Заказники Свердловской области